Fedora, nome feminino de origem russa (Федо́ра), versão local para o prenome feminil grego Teodora, pode se referir a :
 Fedora (peça) - peça teatral de Victorien Sardou.
 Fedora (ópera) - uma ópera de Umberto Giordano, inspirada na peça homónima de Victorien Sardou.
 Fedora (filme) - um filme de 1978.
 Fedora (chapéu) - um tipo de chapéu.

E ainda:
 Fedora Linux - distribuição Linux produzida pelo Projeto Fedora.
 Fedora Barbieri - médio-soprano.
 Johnny Fedora and Alice Blue Bonnett - segmento do filme da Disney, Make Mine Music.

Desambiguação